Rezultati Prvenstva Anglije 1896 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Harold Mahony :  Wilfred Baddeley  6-2 6-8 5-7 8-6 6-3

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Viri 
 
 

Moški posamično
1896